The Way of Life – film del 1910 prodotto dalla Kalem Company
 The Way of Life – film del 1913 diretto da Hardee Kirkland
 The Way of Life – film del 1914 diretto da Al Christie